Bijna-doodervaring
Borland Database Engine
bedrijfseconomie